Il doppio femminile  del Canada Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Martina Hingis e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma solo la Hingis quest'anno non ha partecipato, la Novotná ha fatto coppia con Mary Pierce e ha battuto in finale Larisa Neiland e Arantxa Sánchez Vicario 6–3, 2–6, 6–3.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (semifinali)
 Jana Novotná /  Mary Pierce  (campionesse)

 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (finale) 
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (semifinali) 
 Corina Morariu /  Kimberly Po (quarti di finale) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (primo turno)

Tabellone qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Canada Open 1999